Frédéric VIII peut désigner :

Personnalités 
 Frédéric VIII de Danemark (1843-1912) roi du Danemark de 1906 à sa mort ;
 Frédéric-Auguste de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg (1829-1880) duc de Schleswig-Holstein (sous le nom de Frédéric VIII) de 1863 à 1880 ;
 Frédéric VIII de Zollern (?-1333) comte de Zollern.

Navires 
 SS Frederik VIII, paquebot transatlantique danois lancé en 1913